Nada – gaun wikas samiti w zachodniej części Nepalu w strefie Seti w dystrykcie Achham
 Nada – włoska piosenkarka i aktorka
 (4106) Nada – planetoida z pasa głównego asteroid okrążająca Słońce